La Temporada 2014-2015 del fútbol chileno abarca todas las actividades relativas a campeonatos de fútbol profesional y amateur, nacionales e internacionales, disputados por clubes chilenos, y por las selecciones nacionales de este país, en sus diversas categorías, durante junio de 2014 y mayo de 2015. En esta temporada se destaca el hito de la Selección chilena en consagrar su primera Copa América.

Clubes campeones

Campeonatos de Selección

Torneos locales

Primera División

Torneo de Apertura 2014 
 Fecha de actualización: 7 de diciembre de 2014

Fuente: anfp.cl

Torneo de Clausura 2015 
 Fecha de actualización: 3 de mayo de 2015

Fuente: anfp.cl

Tabla Acumulada 2014-15 
La sumatoria de la temporada 2014-15 se usará para determinar un cupo para la Copa Sudamericana 2015 como "Chile 2", y el campeón de Primera División, sea del Torneo de Apertura 2014 o de Clausura 2015, que haya obtenido mejor puntaje final en la Tabla Acumulada 2014/15, el cual obtendrá el derecho de disputar la Supercopa de Chile 2015, contra el campeón de la Copa Chile MTS 2014-15, Universidad de Concepción.

 Fecha de actualización: 3 de mayo de 2015

Fuente: anfp.cl

 Colo-Colo, Universidad de Chile y Palestino, no podrán clasificar a la Copa Sudamericana 2015, debido a su participación en la Copa Libertadores 2015.
 Universidad de Concepción también disputará la Supercopa de Chile 2015 contra Universidad de Chile, campeón con mayor puntaje en la tabla acumulada.

Tabla de Descenso 

La tabla del coeficiente de rendimiento o la tabla de descenso, es la tabla que se calcula, dividiendo la cantidad de puntos por la cantidad de partidos disputados en la Primera División, disputados entre las temporadas 2013-14 y la actual (2014-15). Los 3 equipos, que tengan el peor coeficiente de rendimiento, descenderán de forma automática a la Primera B para la temporada 2015-16, siendo reemplazados por el campeón de la Primera B 2014-15, que es el equipo de mejor puntaje en la tabla anual.
Fecha de actualización: 3 de mayo de 2015
<center>
{|class= "sortable" width="72%" style="font-size:92.5%; border-collapse:collapse" align="center" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0";
|- align=center bgcolor=#98A1B2
!width=5|
!width=10|Pos.
!width=200|Equipos
!width=30|Pts.
!width=20|2013-14
!width=20|2014-15
!width=30|Dif.
!width=30|PJ
!width=30|Promedio
|- align=center
|
||1.||align=left| Colo-Colo
||139||66||73||+57||68||2,044
|- align=center bgcolor=F5F5F5
|
||2.||align=left| Universidad Católica
||118||72||45||+41||68||1,735
|- align=center
|
||3.||align=left| Universidad de Chile
||117||47||70||+48||68||1,720
|- align=center bgcolor=F5F5F5
|
||4.||align=left| O'Higgins
||116||69||47||+23||68||1,705
|- align=center
|
||5.||align=left| Palestino
||103||53||50||+4||68||1,514
|- align=center bgcolor=F5F5F5
|
||6.||align=left| Santiago Wanderers
||100||40||60||+5||68||1,470
|- align=center
|
||7.||align=left| Unión Española
||98||50||48||-8||68||1,441
|- align=center bgcolor=F5F5F5
|
||8.||align=left| Cobresal
||96||45||51||-6||68||1,411
|- align=center
|
||9.||align=left| Huachipato
||95||38||57||-2|||68||1,397
|- align=center bgcolor=F5F5F5
|
||10.||align=left| U. de Concepción
||94||49||45||+1||68||1,382
|- align=center
|
||11.||align=left| Deportes Iquique
||88||51||37||-11||68||1,294
|- align=center bgcolor=F5F5F5
|
||12.||align=left| Unión La Calera
||84||35||49||-6||68||1,235
|- align=center
|
||13.||align=left| San Marcos de Arica
||42||-||42||-2||34||1,235
|- align=center bgcolor=F5F5F5
|
||14.||align=left|  Audax Italiano
||80||36||44||+2||68||1,176
|- align=center
|
||15.||align=left| Deportes Antofagasta
||80||44||36||-22||68||1,176
|- align=center style="background:#FFCCCC"
|
||16.||align=left| Ñublense (D)||79||41||38||-18||68||1,161
|- align=center style="background:#FFCCCC"
|
||17.||align=left| Cobreloa (D)
||75||45||30||-21||68||1,102
|- align=center style="background:#FFCCCC"
|
||18.||align=left| Barnechea (D)
||28||-||28||-38||34||0,824
|}
</center>

 Liguilla Pre-Libertadores 2014 
 Primera ronda 

 Ronda final 

 Liguilla Pre-Sudamericana 2015 
 Primera ronda 

 Ronda final 

 Primera B 

Fecha de actualización: 

 Copa Chile MTS 2014-15 

 Primera fase 
 Grupo 1 

 Grupo 2 

 Grupo 3 

 Grupo 4 

 Grupo 5 

 Grupo 6 

 Grupo 7 

 Grupo 8 

 Cuadro 

 Supercopa de Chile 2014 

NOTA: El equipo ubicado en la primera casilla de cada llave, es el que ejercerá localía en el partido de vuelta.
NOTA 2: Lautaro de Buin logró el Ascenso a la Tercera A 2015-16 tras ser el club de Tercera B que avanzó más fases. 

 Torneos internacionales 
Véase además Anexo:Clubes chilenos en torneos internacionales

 Copa Sudamericana 

Los equipos que participarán en la Copa Sudamericana 2014, a partir de agosto de 2014, son:
 Chile 1: Deportes Iquique, como campeón de la Copa Chile 2013/14. (Eliminado en Primera Fase por  Universitario)
 Chile 2: Cobresal, como ganador lugar de la Liguilla Pre-Sudamericana 2014. (Eliminado en Primera Fase por  General Díaz)
 Chile 3: Universidad Católica, como mejor puntaje de la Tabla Acumulada 2013714. (Eliminado en Primera Fase por  River Plate)
 Chile 4: Huachipato, como finalista de la Copa Chile 2013/14 (Eliminado en Octavos de final por  São Paulo)

 Copa Libertadores 

Los equipos que participaron en la Copa Libertadores 2015, a partir de enero de 2015, fueron:

 Chile 1: Colo-Colo como campeón del Torneo Clausura 2014 (Eliminado en Fase de grupos, 3PG 0PE 3PP)

 Chile 2:  Universidad de Chile como campeón del Torneo Apertura 2014. (Eliminado en Fase de grupos, 1PG 0PE 5PP)

 Chile 3:  Palestino como ganador de la Liguilla Pre-Libertadores 2014. (Eliminado en Fase de grupos, 2PG, 1PE, 3PP)

Selección nacional 

La selección adulta comienza su preparación para Copa América 2015 de Chile. El conjunto es dirigido por el argentino Jorge Sampaoli.

Concluye la Copa América 2015 con la mejor participación de Chile en toda su historia coronándose campeón tras vencer en los penales a  después de haber empatado sin goles en el tiempo regular. Los penales fueron anotados por Matías Fernández, Arturo Vidal, Charles Aránguiz y Alexis Sánchez; para Argentina marcó
Lionel Messi y erraron sus penales Gonzalo Higuaín y Éver Banega. Como consecuencia de la victoria además del trofeo, Chile clasificó para la Copa FIFA Confederaciones 2017.

Esta tabla cubre los partidos clase A de la FIFA que la selección disputó en el curso de esta temporada.

Copa América 2015

Detalle de la final 

{|cellspacing=0 width=100%
|- align=center
|
|- align=center
|CampeónChile título
|}

 Estadísticas 

 Victorias: 9
 Empates: 4
 Derrotas: 3
 Goles a favor: 29
 Goles en contra: 13
 Diferencia de goles: +16
Rendimiento: 64.58%
 Total de partidos: 16'''

Goleadores

Máximos asistentes

Selección de Chile sub-20

Selección de Chile sub-17

Referencias

Enlaces externos 
 futbolchileno.com
 Base de datos RSSSF
 Sitio oficial ANFP
 Prensafutbol
 Deportes en Terra

Deporte en Chile en 2014
Deporte en Chile en 2015
Temporadas del fútbol chileno
 
Fútbol en 2014
Fútbol en 2015